Софі Оконедо (,  11 серпня 1968) — англійська акторка. Номінантка на премію «Оскар» (2005) за роль у фільмі «Готель „Руанда“», на премію «Золотий глобус» (2007) — за роль у фільмі «Цунамі: Наслідки», на дві премії БАФТА (2010) — за ролі у телесеріалах «Пані Мандела» і «Кримінальне правосуддя». Командор Ордена Британської імперії (CBE).

Народилася 11 серпня 1968 року в Лондоні. Закінчила Королівську академію драматичного мистецтва (1990).

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Англійські актори озвучування
Англійські кіноакторки
Англійські телеакторки
Лауреати премії «Тоні»
Польські євреї Англії
Уродженці Лондона